Марк Слободкин:
 Слободкин, Марк Исаевич (1897—?) — советский учёный в области горного машиностроения, доктор технических наук, профессор.
 Слободкин, Марк Соломонович (1909—2003) — советский учёный в области транспортировки нефти и газа, систем автоматического управления, в эмиграции общественный деятель.